Armando Ravaglioli – scrittore, critico d'arte e giornalista italiano
 Christian Ravaglioli – polistrumentista e compositore italiano
 Marco Ravaglioli – giornalista e politico italiano